famille
 famille Dauchez, famille d'ancienne bourgeoisie originaire d'Artois ;
 Axel Dauchez, chef d'entreprise et homme d'affaires français ;
 André Dauchez (1870-1948), peintre français ;
 Jeanne Dauchez (1869-1949), artiste peintre, épouse du peintre Lucien Simon ;
 Florence Dauchez (née en 1964), journaliste et animatrice de télévision française ;
 Jean-Baptiste Dauchez (1751-1823), avocat, jurisconsulte et homme politique français ;

autres personnlités
 Albert Dauchez, archer français ;
 Emmanuel Dauchez, connu sous le nom de scène de Manu le Malin, musicien français ;
 Matthieu Dauchez (né en 1975), prêtre aux Philippines, fondateur d'association ;
 Philippe Dauchez (1900-1984), peintre français ;
 Philippe Dauchez (né en 1929), comédien français actif au Mali.